Wagegg ist der Ortsname von

 Wagegg (Haldenwang), Ortsteil der Gemeinde Haldenwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Burg Wagegg, Burgruine und ein ehemaliges Schloss der Fürstäbte von Kempten
 Wagegg (Lechbruck am See), Ortsteil der Gemeinde Lechbruck am See, Landkreis Ostallgäu, Bayern